Трена — различные значения:

 Трена — деревня в Верхней Лужице, коммуна Хоэндубрау района Гёрлиц, земля Саксония
 Трена — коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия